Crown peut faire référence à :

Musique 

 Casting Crowns, un groupe musical ;
 Celestial Crown, un groupe de doom ;
 Defender of the Crown, un jeu vidéo ;
 Robin Hood: Defender of the Crown, un jeu vidéo ;
 Crown, un manga ;
 Crown est un producteur, beatmaker et DJ, membre de Grim Reaperz.

Cinéma
 L'Affaire Thomas Crown, film américain sorti en 1968, avec Steve McQueen.

Architecture 
 Crown Fountain, fontaine interactive à Chicago.

Industrie 

 Iron Crown Enterprises, une entreprise américaine ;
 Crown Holdings, une entreprise américaine ;
 Toyota RS Crown, une automobile ;
 Crowne Plaza, une chaîne d'hôtels ;
 Crown Publishing Group, une filiale de Random House ;
 Crown Audio, fabricant de matériel audio professionnel américain.

Le verre crown peut être :
 le terme franglais pour le soufflage en couronne ;
 un type de verre utilisé en optique, voir Verre crown.

Sports 

 Coupe Crown Prince de Qatar, une compétition de football ;
 Clairol Crown, un tournoi de tennis féminin ;
 Triple Crown of Surfing, un évènement de surf.